5 miejscowości w Polsce: 
 Nowa Dąbrowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Leoncin 
 Nowa Dąbrowa – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo 
 Nowa Dąbrowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Nowa Dąbrowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn 
 Nowa Dąbrowa – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa

Zobacz też: Dąbrowa Nowa